Le nom anglais  (littéralement bois sanglant) est donné à plusieurs groupes d'arbres qui n'ont pas de lien entre eux.

 Pterocarpus erinaceus, un arbre à feuilles caduques d'Afrique du Sud aux fleurs jaune orangé. Il produit une sève visqueuse rouge souvent utilisée comme colorant pour noircir les cheveux. Son bois très dense va du rose clair au rouge vif. Il est utilisé par les menuisiers pour sa facilité à poncer et sa couleur caractéristique.

 Certains Corymbia, arbres de la famille des Myrtaceae proches des eucalyptus australiens. Le nom de  attribué à ces arbres est dû à l'abondante gomme rouge foncé ou brune qui apparaît en cas de blessure du tronc ou de sectionnement des racines.

 Haematoxylum campechianum, un arbre du Mexique.

 Brosimum paraense, un arbre originaire du Brésil. Son bois est appelé  à cause de sa couleur rouge. Il a une texture très fine et demande un bon polissage.

Référence 

Arbre
Nom de plante ambigu